Национальный чемпионат I 1991/1992 () — 90-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1991/1992
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1991 году
Спорт в Венгрии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992